Сергей Николаевич Соколов:
 Соколов, Сергей Николаевич (1913—1983) — лётчик-бомбардировщик,  генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Соколов, Сергей Николаевич — российский звукорежиссёр, профессор СПбГУКиТ, лауреат Государственной премии РФ.
 Соколов, Сергей Николаевич (род. 1961) — исполняющий обязанности главы Волгограда.<noinclude>
 Соколов, Сергей Николаевич (род. 1956) — заслуженный художник Российской Федерации (2009), иконописец, член Союза художников России.